Автомобильная промышленность Италии занимает одно из ведущих мест в промышленности страны. 
Италия занимает 19-е место в мире и 6-е место в Европе по количеству выпущенных автомобилей. По состоянию на 2006 год в этой сфере экономики было занято более 250 000 человек в 2131 фирме.
Только в 2017 году было произведено 1 142 210 единиц автомобилей.

История 
Первые автомобилестроительные компании появились в Королевстве Италия в конце XIX века. Одной из старейших, из ныне действующих итальянских компаний выпускающих автомобили, является концерн Fiat, основанный Джованни Аньелли. Первый серийный автомобиль под этой маркой появился в 1899 году. Сегодня Fiat является крупнейшим в стране автопроизводителем, также владеющим другими итальянскими автомобильными брендами. К первому десятилетию XX века в Италии появились десятки автомобильных фирм. Только в одном промышленном центре, городе Турине к 1910-м годам их количество превышало десяток. Большинство из них просуществовали от полутора лет, до нескольких десятилетий и до нашего времени не сохранились. Среди них можно выделить такие ныне забытые компании как: Prinetti Stucchi & C., Fabbrica Automobili Storero, Società Anonima Vetture Temperino, Società Torinese Automobili Elettrici, Fabbrica Torinese Velivoli Chiribiri & C., Aquila Italiana, Isotta Fraschini, Zust и др.

Италия встретила Первую мировую войну началом моторизации своей армии. Для её нужд автомобильные компании страны выпускали грузовые автомобили, бронеавтомобили и даже первые танки. В 1920-х годах началось бурное развитие автомобилестроения. Быстро богатеющее общество смогло позволить себе автомобиль — в то время очень дорогую «игрушку». Развитие автоспорта также сказалось на итальянском автомобилестроение. Такой бренд как Alfa Romeo стал лидером итальянцев в спортивных состязаниях. Начался и активный экспорт итальянских автомобилей за рубеж, в том числе и в СССР.

Великая депрессия затронула всю Европу. Вследствие тяжелого экономического кризиса разорилось множество автомобильных марок страны, большинство оставшихся оказались на гране банкротства. Чтобы сохранить промышленность, правительство национализировало большинство автомобильных компаний. К середине 1930-х годов основными производителями итальянских легковых автомобилей стали: Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Впрочем, быстрая милитаризация и индустриализация устроенная фашистским правительством давала возможность этим компаниям выпускать не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, железнодорожный транспорт, а также бронетехнику для армии, как в случае с консорциумом Fiat-Ansaldo.

В 1930-х годах автомобили Fiat по лицензии освоили в таких странах как: Польша (Polski-Fiat), Франция (Simca-Fiat) и Германия (NSU-Fiat). Вторая мировая война серьезно затронула автомобильную промышленность Италии. Поскольку все её заводы были связаны с военными заказами, то союзники подвергли бомбардировкам большинство машиностроительных предприятий страны.

После войны начался новый этап развития автомобилестроения Италии. Была сделана ставка на элитные спортивные автомобили, нацеленные, прежде всего на экспорт, в том числе и в США. В 1950—1960-х годах появились такие известные сегодня бренды как Ferrari, Lamborghini, Maserati. Произошло распределение производства автомобилей по классам между компаниями. Так Fiat стал производителем в основном доступных бюджетных автомобилей, в том числе и популярных микролитражек модели 500 и 600. Alfa Romeo выпускала спортивные и обычные автомобили для среднего класса, Lancia выпускала автомобили премиум-класса. Тогда же в 1950-х годах расширилась и география экспорта итальянских автомобилей. Рынками сбыта стали Северная и Южная Америка, Азия, Африка. В Испании компания Seat начала свою деятельность с выпуска лицензионных автомобилей Fiat. В Австрии это была фирма Puch, в Польше Polski-Fiat, в Югославии Застава. Под контроль Afla Romeo перешёл бразильский автопроизводитель FNM.

В 1966 году между Fiat и Советским правительством было подписано соглашение о строительстве в СССР автозавода и открытии сети современных автосервисов. Так появился АвтоВАЗ. Не обошли вниманием итальянский автопром и другие страны социалистического блока. В Польше долгое время выпускался целый ряд лицензионных автомобилей Fiat. Кузов автомобиля «Polonez» был спроектирован итальянским кузовным ателье Centro Stile Fiat. Чехословацкую Skoda Favorit создали в кузовном ателье Bertone. Восточногерманский Wartburg 353 создала компания Michelotti.

Начало 1970-х годов ознаменовало экономический кризис, в результате чего автомобилестроителям многих европейских стран пришлось объединиться. Производители коммерческой техники в Италии, Германии и Франции основали корпорацию IVECO — одного из крупнейших производителей грузовиков и автобусов в Европе. Fiat выкупил Lancia, Alfa Romeo, Ferrari. 
В 1980-е годы компания Fiat сотрудничала со шведским автопроизводителем SAAB, в результате чего на одной платформе были созданы сразу три модели: Fiat Croma, Lancia Thema и SAAB 9000. 

Стоит отметить, что итальянский автопром не ограничивается лишь одними автомобилестроительными компаниями. Это также десятки кузовных ателье, услугами дизайнеров которых пользовались автопроизводители всего мира, в том числе и в США. Многие американские и европейские автомобили 1950-х — 1960-х годов, времен так называемого «автомобильного барокко» создавали итальянские автодизайнеры таких известных фирм как: Ghia, Bertone, Italdesign, Frua, Castagna. 
Также в Италии существует немало тюнинг-ателье. Среди них такие известные как Abarth, De Tomaso, Bizzarrini.

Роль в развитии автопрома СССР и России 

В 1916 году в предместье Москвы, Тюфелевой роще братьями Рябушинскими был заложен автозавод АМО, который должен был выпускать итальянские 1,5-тонные грузовики Fiat 15 Ter. Однако в связи с революциями и Гражданской войной завод был перепрофилирован в ремонтный и приступил к производству автомобилей лишь в начале 1920-х.

Одним из первых автомобилей созданных в СССР можно считать полуторатонный грузовик АМО-Ф-15. Он был создан на основе одного из самых массовых итальянских грузовиков Fiat 15 Ter, производство которых планировалось освоить в Москве на заводе АМО. АМО-Ф-15 не был лицензионной копией и был адаптирован советскими инженерами и конструкторами для тяжелых российских условий. В 1920—1930-х годах в СССР экспортировались автомобили марок Fiat, Lancia, SPA, Isotta Fraschini. Также закупались готовые грузовики и грузовые шасси для установки на них отечественных автобусных кузовов, в том числе и открытого типа для курортов и здравниц юга СССР. 
В Украинской ССР в 1931 году был создан собственный грузовик У-4 «Украина», конструкция которого основывалась на 4-тонном грузовике Lancia.

В 1970 году вступил в строй новый Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти освоивший выпуск автомобилей «Жигули», прототипами которых стал автомобиль Fiat 124 (получивший звание «Европейский автомобиль 1966 года»). Также итальянские специалисты кроме проектирования и оснащения завода, создали широкую сеть станций технического обслуживания для этой марки, оснастив их самым современным на тот момент оборудованием и инструментом. 
В конце 1990-х годов на Горьковском автозаводе планировался выпуск легковых автомобилей Fiat, однако стороны не договорились.

Свой след итальянский автопром оставил в советской литературе: в романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» шофёр автомобиля «Антилопы» Адам Козлевич мечтал о автомобиле итальянской марки «Изотта Фраскини», в то время производителя очень дорогих и эксклюзивных автомобилей.

Галерея автомобилей итальянских производителей 
 1930-е — 1940-е

 1950-е

 1960-е

 1970-е

1980-е 

 1990-е

 2000-е

 2010-е

Европейские автомобили года итальянского производства 
 Fiat 124 в 1966 году
 Fiat 128 в 1970 году
 Fiat 127 в 1972 году
 Lancia Delta в 1980 году
 Fiat Uno в 1984 году
 Fiat Tipo в 1989 году
 Fiat Punto в 1995 году
 Fiat Bravo/Brava в 1996 году
 Alfa Romeo 156 в 1998 году
 Alfa Romeo 147 в 2001 году
 Fiat Panda в 2004 году
 Fiat 500 в 2008 году

Производство по годам

Производители

Ныне существующие 

 FCA Italy
 Abarth
 Alfa Romeo
 Fiat
 Fiat Professional
 Lancia
 B. Engineering
 Bremach
 DR Motor
 Ferrari
 Fornasari
 Grecav
 Iveco
 Astra
 Iveco Bus
 Lamborghini
 Maserati
 Pagani

Ранее существовавшие 

 Aquila
 Amilcar Italiana
 Ansaldi
 ATS
 Autobianchi
 Bandini
 Bertone
 Bianchi
 Bizzarrini
 Brixia-Zust
 Ceirano
 Ceirano GB & C
 Fratelli Ceirano & C.
 Ceirano Junior & C.
 Ceirano Fabbrica Automobili / Giovanni Ceirano Fabbrica Automobili
 Chiribiri
 Cisitalia
 Cizeta
 Colli
 De Tomaso
 De Vecchi & CMN
 Diatto
 Ghia
 IENA
 Innocenti
 Intermeccanica
 Isotta-Fraschini
 Itala
 Moretti
 OM
 Osca
 Qvale
 Società Torinese Automobili Rapid (S.T.A.R.) / Rapid
 Serenissima
 Siata
 Stanguellini
 Storero
 Zust

Персоналии 
 Джованни Аньелли
 Джанни Анье́лли
 Никола Ромео
 Джузеппе Бертоне
 Винченцо Лянча
 Энцо Феррари
 Ферру́ччо Ламборги́ни
 Карло Абарт
 Джорджетто Джуджаро
 Джоаккино Коломбо
 Витторио Яно
 Вальтер Мария де Сильва
 Горацио Пагани

Национальные автомобильные выставки 
 Международная выставка автомобилей и мотоциклов в Болонье
 Туринский автосалон

Ссылки

Примечания 

Италии

Экономика Италии